Masters 1981 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 2 - 8 februari 1981. Startfältet hade utökats från tio spelare till tolv, och turneringen spelades nu över en hel vecka istället för under bara fem dagar. Steve Davis deltog för första gången, och trots att han skulle komma att vinna sin första VM-titel senare samma vår, hade han inte mycket att sätta emot sydafrikanen Perrie Mans i första omgången.

Nordirländaren Alex Higgins blev den förste att vinna Masters två gånger, då han i sin fjärde raka final slog walesaren Terry Griffiths, som han föregående år förlorat mot. I semifinalen vände Higgins ett underläge med 1-5 till seger med 6-5 över kanadensaren Cliff Thorburn. Åldermannen Fred Davis och den unge kanadensaren Kirk Stevens, som möttes i den första omgången, hade en åldersskillnad på 45 år!

Resultat 

1981 i Storbritannien
1981
Snookersäsongen 1980/1981